Die CAS International Squash Championships 2021 fanden vom 11. bis 15. Oktober 2021 in Islamabad in Pakistan statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. Parallel fand ein Turnier der Damen der Kategorie PSA Challenger Tour 10 statt.

Sieger der letzten Austragung im April 2019 war Mostafa Asal, der nicht erneut antrat. Den Turniersieg sicherte sich der an Position vier gesetzte Moustafa El Sirty. Er bezwang im Finale Auguste Dussourd, der an Position drei gesetzt war, mit 9:11, 11:7, 11:6 und 12:10. Das Turnier der Damen gewann Salma Eltayeb.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Noor Zaman und Hamza Sharif einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22
Squashturnier in Islamabad